Chiang-k’ou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangkouxu, ort, Hunan, 
 Jiangkou (ort), Hunan, 
 Jiangkou (sockenhuvudort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar